Манефо́н (; ) — древнеегипетский историк и жрец из города Себеннита в египетской Дельте, живший во времена правления в Египте эллинистической династии Птолемеев, в конце IV — первой половине III вв. до н. э.

Имя 
Имя «Манефон» является греческой формой древнеегипетского имени, однако споры по поводу настоящего имени древнего историка ведутся до сих пор. Чаще всего, считают, что египетская форма имени Манефона вероятно восходит, к древнеегипетскому прототипу «Мер-не-Джхути», что можно перевести как «Возлюбленный Тота». Есть и мнение, что имя Манефона восходит к «Любимый Нейт».

Жизнь и деятельность 
Хотя до наших дней не сохранилось многих сведений о жизни Манефона, предположительно, он жил и творил (по В. В. Струве) во времена Птолемея I Сотера (323, формально 305—283 до н. э.) и Птолемея II Филадельфа (285—246 до н. э.). Если же учитывать и упоминание о Манефоне в папирусном документе 240/241 до н. э., то он мог продолжать свою деятельность и в правление Птолемея III Евергета (246—222 до н. э.).

Хотя Манефон был египтянином и занимался египетской историей, писал он на чистом греческом языке. Манефону, помимо знаменитой «Истории Египта», приписывают следующие сочинения, также не дошедшие до нашего времени:

 «Священная книга» (Ιερόν Βιβλίον),
 «Эпитома (сокращение) по физике» (Φυσικών ἐπιτομή),
 «О празднествах» (Περί ἑορτών),
 «О древностях и благочестии» (Περί αρχαϊσμού και ευσεβείας),
 «О производстве кифи» (Περί κατασκευής κυφίων),
 «Против Геродота» (Τά πρός Ἡροδότου),

а также:

«Древняя хроника» (Τὸ Παλαιὸν χρονικόν),
«Книга Сотис» (Βίβλος Σώθεως),
«Апотелесматика» (Ἀποτελεσματικά) — астрологическое сочинение в 6 книгах.

Вероятно, Манефон был жрецом (ἱερογραμμᾰτεύς) бога Ра в Гелиополе. Сохранились упоминания, что Манефон был одним из главных основателей и первых служителей культа Сераписа (синкретического эллинистического божества, соединявшего Осириса и Аписа).

«История Египта» 
Манефон является единственным известным нам древнеегипетским автором, составившим полноценный дошедший до нашего времени исторический труд по истории Древнего Египта — «Историю Египта» («Египтику», «Αἰγυπτιακά») в трёх книгах. Название «Египтика» означает в переводе «египетские», при этом имеются в виду «египетские события», «египетские дела».

Труд Манефона принято считать историческим в современном смысле слова (в отличие от более ранних исторических летописей Древнего Египта типа «Анналов Тутмоса III», которые не делали выводов или умозаключений, а всего лишь констатировали события), написанным по образцу «Истории» Геродота.

«История Египта», сохранившаяся только в цитатах других древних авторов — Иосифа Флавия, Секста Юлия Африкана, Евсевия Кесарийского, Иоанна Малалы, Иоанна Антиохийского, Георгия Синкелла и других, является весьма ценным источником для египтологов, на который часто ссылаются в вопросах корректировки хронологии правления фараонов. Имеются попытки объединения в рамках единого произведения всех известных цитат поздних авторов из Египтики.

В этом произведении впервые вся история Древнего Египта была разделена на периоды Древнего, Среднего и Нового царств (что соответствует 1-му, 2-му и 3-му томам «Истории Египта» Манефона). Хотя деление Манефоном истории Египта было весьма условным (так как он включал в каждый период по 10 династий фараонов без учёта конкретных исторических тенденций и реалий), но в слегка видоизменённом виде эта традиция сохранилась и до нашего времени. Кроме того, само понятие «древнеегипетская династия» было введено Манефоном для обозначения ряда правителей, правивших последовательно или состоявших в родстве.

Историю Египта Манефон начинает с Гефеста (Птаха) — первого бога и человека. Его потомками были Гелиос (Ра), Крон (Геб) и братья Осирис и Тифон (Сет). Им наследовал Гор. Потом правили полубоги, духи и смертные. Всех фараонов, начиная с Менеса, Манефон разделил на 30 династий. Этим делением египтологи пользуются и в настоящее время.

Современные исследователи не всегда доверяют источникам, цитирующим Манефона (в частности, о длительности правления гиксосов, в вопросах о деятельности Осарсифа и др.), однако всё же считается, что жрец-историк пользовался достоверными древнеегипетскими источниками из царских и храмовых архивов, в частности, царскими списками.

Английский египтолог Уильям Флиндерс Петри писал о труде Манефона:
"Это произведение являлось в его оригинальной форме в высшей степени авторитетным. Составленное при деятельном покровителе учености — Птолемее Филадельфосе — и вполне возможно для большой библиотеки, которую он создавал, и написанное египетским жрецом, который знал, как использовать все дошедшие до его дней документы, оно имеет сильнейшие внешние притязания на доверие. Мы знаем даже из фрагментов, доставшихся нашему времени, какими основательными и систематическими были египетские записи: хроника всех лет и правлений первых пяти династий не имеет себе равных ни в какой стране, и фрагмент её в Палермо показывает, какая в такую раннюю эпоху существовала систематическая запись; в то время как позднейший Туринский папирус XVIII династии, или до неё, давая протяженность правления каждого короля с суммированиями в интервалах, показывает, что та же самая склонность к точному исчислению сохранялась и в позднейшие времена. Именно тогда были созданы копии тех работ, на которые мог ссылаться Манефон при составлении своей истории для греческого мира".

Манефон о евреях 
Манефон прямо о евреях (иудеях) не говорит, однако упоминает, что после изгнания из Египта гиксосы закрепились в Иудее и основали Иерусалим. Кроме того, египетский царь Аменофис собрал прокажённых и выселил их на северо-восток Египта, где они подпали под влияние беглого гелиопольского жреца Осарсифа (служителя Осириса), который убедил их бежать в Иудею.

Наследие 
Сведения о Манефоне и его сочинениях дошли до нас через посредство многих древних и средневековых литератур на разных языках (греческом, латинском, армянском, сирийском, арабском, древнерусском, грузинском и даже санскрите). Эти материалы достаточно подробно исследованы в отношении греческой и латинской традиции, и большей части армянской. Но до сих пор остаются совершенно не исследованными сведения о Манефоне других восточных христианских и мусульманских писателей.

Античная традиция 
Сочинения историка Манефона отразили в своих произведениях античные авторы, писавшие на греческом языке: Плутарх Херонейский (около 45—127), Птолемей Мендесский (конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.), Апион Оасийский (род. около 30 до н. э.), Херемон Александрийский (I в.), Манефон астролог (I—II вв.), Порфирий (около 234—303), Ямвлих Халкидский (около 250—330), Диоген Лаэртский (1-я половина III в.), .

Компиляциями из Манефона на греческом языке пользовались в своих трудах Эратосфен Киренский (III в. до н. э.), Иосиф Флавий (37 — после 100) и Клавдий Элиан (около 170 — после 222).

Также компиляцией со сведениями из Манефона пользовался Публий Корнелий Тацит (около 58—117), писавший на латинском языке.

Какая часть сведений о Древнем Египте в произведениях Гекатея Абдерского (IV—III вв. до н. э.), Диодора Сицилийского (около 90—21 до н. э.), Марка Терентия Варрона Реатинского (116—27 до н. э.), Гая Плиния Старшего (23—79) принадлежит к  — остается предметом дискуссий.

Христианская греческо-латинская традиция 
Позднее «Египтиаку» Манефона, через хронологические выборки из неё, использовали многие позднеантичные и средневековые летописцы для своих хронологий. Из них наиболее важны Секст Иулий Африкан (II—III вв.), Теофил Антиохийский (II в.), Евсебий Памфил Кесарейский (около 263—339), Иоанн Малала (около 491—578), Иоанн Антиохийский (VII в.), автор «Пасхальной хроники» (VII в.), Георгий Синкелл (VIII—IX вв.), Георгий Кедрин (конец XI — начало XII вв.) и другие, писавшие на греческом; Иероним Стридонский (около 342—420), автор «Excerpta Latina Barbari» (около VI в.) и другие — на латинском.

На армянском языке 
Моисей Хоренский (V в.), армянский переводчик хроники Евсебия (VI в.), Самуил Анийский (XI в.) и некоторые другие хронисты приводят свои выдержки из Манефона.

На эфиопском языке 
Иоанн Никийский (VII—VIII вв.) написал свою «Хронику» по-гречески, однако она сохранилась только в эфиопском переводе с арабского же перевода. Сведения из Манефона здесь близки выдержкам Иоанна Малалы и Иоанна Антиохийского.

На сирийском языке 
Илиа Насибинский (1008—1048), Михаил Сириец (1126—1199), Григорий Иоанн Баргебрей (1226—1286) и др. хронисты — на сирийском языке пользуются (кроме Африкана и Евсебия) третьей (!) хронологической канвой Манефона, восходящей к греческому хронисту Андронику (нач. VI в.).

На грузинском языке 
Имеются также древнегрузинские переводы греческих хроник (Иоанна Малалы, Георгия Амартола) с краткими выдержками из Манефона.

Поздняя латинская традиция 
В западноевропейских хрониках также содержатся сведения, восходящие к Манефону (через латинский перевод «Хроники» Евсебия Кесарейского, сделанный Иеронимом Стридонским). Краткие выдержки из Манефона на латинском языке разбросаны по сочинениям некоторых европейских писателей, например, в 1-й книге «Истории франков» Григория Турского (539—594) и др. Значительны выдержки из Манефона во «Всеобщей хронике» Эккехарда из Ауры (ум. в 1126). Его сведения затем использовал Альберт Штаденский (ум. в 1264) в своих «Штаденских анналах» (но из Манефона лишь частично). Наиболее полно передает сведения Манефона Иоанн Анний Витербский () (1432—1502).

На славянских языках 
В древнерусских переводах поздних греческих хроник (Иоанна Малалы, Георгия Синкелла, Георгия Амартола и других), в русских хронографах, палеях и иных сочинениях имеются извлечения из Манефона. В этих, в основном изданных источниках, наиболее полные отрывки содержатся в хронике Иоанна Малалы (из 1-й книги «Египтики» Манефона).

В «Хронике всего света» Мартина Бельского (1494—1575) имеются выдержки из Манефона на польском языке.

На арабском языке 
Ранний арабский перевод Манефона (IX в.) следует в основном греческой традиции Евсебия (отражает 2-ю и 3-ю книги «Египтики») и пересказывается более чем десятком знаменитых восточных летописцев: Агапием Гиерапольским (ум. после 941), Якуби (ум. 897/905), Масуди (ум. 965), Бируни (973—1048), Якутом (1178—1229), Ибн ал-Асиром (ум. 1233), Макризи (1364—1442) и многими другими.

На санскрите 
Только астрологическая традиция о Манефоне — в переложении «Апотелесматики» (III или IV в.) сохранилась на санскрите.

Примечания

Источники 
Eusebi. Chronicorum libri duo. — Vol. I: Graeca fragmenta collegit et recognovit appendices chronographicas sex / Ed. A. Schoene. — Berolini: apud Weidmannos, MDCCCLXXV (1875). — Из содерж.: Χρονογραφεῖον σύντομον: Appendix IV. — Col. 63—102; Excerpta Latina Barbari: Appendix VI. — P. 174—239.
Manetho. Aegyptiaca: Extract...: [Папирус. отрывки на др.-греч. Фр. 42: Иосиф. Против Апиона (Exсerpt B, part 1—3); Фр. 54: Иосиф. Против Апиона (Exсerpt A, part 1—3)].
Manethonis Sebennytae. Reliquiae / Col. et Illustr. R. Fruin. — Lugduni-Batavorum: apud J. H. Gebhard et socios, MDCCCXLVII (1847). — LXXIX, 157, [5] p.
 
Манефон. Египтика / Пер. Д. В. Мещанского // Симпосий. —  2012.
Манефон. [Отрывки] // Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме / Введ. и коммент. М. Штерна; Рус. изд. под науч. и лит. ред. Н. В. Брагинской. — Т. 1: От Геродота до Плутарха. — М.; Иерусалим: Гешарим, 1997. — С. 62—86.
 Манефон. Рассказ… о первой и второй династиях согласно Африкану: [Отрывок] // Эмери У. Б. Архаический Египет. — СПб.: Нева; Летний сад, 2001. — (Александр. б-ка. Сер.: «Египет»). — С. 308—309.
Альберт Штаденский. Анналы. — М.: Рус. панорама, 2020. — 680 с. — (Mediaevalia: Средневековые памятники и источники).
Бируни, Абу Рейхан. Избранные произведения. — [Т.] I: Памятники минувших поколений. — Ташкент: Изд-во АН УзбССР, 1957. — 488 с. — Имена царей коптов...: С. 105.
Георгий Синкелл, константинополец. Избранные места из Хронографии: О египетских династиях после потопа, как [повествует] Евсевий:  [1—4 династии: Отрывок] / Пер. с древнегреч. А. Г. Алексаняна // Египтологический изборник.
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — М.: Мысль, Ред. филос. лит., 1979. — 622 с. — (Филос. наследие).
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — 2-е изд. — М.: Мысль, Ред. филос. лит., 1986. — 570 с. — (Филос. наследие; Т. 99).
Иоанн Малала. Хронография: Кн. I — VI / Отв. ред. Н. Н. Болгов. — Белгород: БелГУ, 2016. — 156 с. — (Мир поздней античности. Док. и материалы; Вып. 6).
 Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона: 1) Пер. А. Пумпянский // «Гакармель». — Вильно, 1860; 2) Пер. Я. Израэльсона и Г. Генкеля. — СПб., 1895; 3) Пер. А. В. Вдовиченко // Филон Александрийский. Против Флакка. О Посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона. — М.: Иерусалим, 1994; 4) Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. — М.: Иерусалим, 1997. — Т. 1.
Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона: Кн. I, гл. 14—16, 26—30, 32—34: (Сведения о Египте из Манефона и Херемона): [Отрывок] / Пер. Я. Израэльсона и Г. Генкеля // Египтологический изборник.
 Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. — Репринт. изд. материалов В. М. Истрина. — М.: Дж. Уайли энд Санз, 1994. — 473 с.
Летописец Еллинский и Римский. — Т. 1: Текст / Ред.-сост. О. В. Творогов. — СПб.: Дм. Буланин, 1999. — 513 с. — ISBN 5-86007-175-2
Летописец Еллинский и Римский. — Т. 2: Комментарий. Исследование. Указатели / Коммент. и исслед. О. В. Творогов. — СПб.: Дм. Буланин, 2001. — 270 с.
Пасхальная хроника / Пер. с греч., вступ. ст., коммент. Л. А. Самуткиной. — СПб.: Алетейя, 2004. — [Ч. 1]. ISBN 5-89329-686-9
Плутарх. Моралии. Об Исиде и Осирисе / Пер. и коммент. Н. H. Трухиной // Вестн. древ. истории. — № 3. — С. 245—268.
Плутарх. Моралии. Об Исиде и Осирисе / Пер. и коммент. Н. Н. Трухиной // Вестн. древ. истории. — 1977. — № 4. — С. 229—249.
Плутарх. Об Исиде и Осирисе / Пер. и примеч. Н. Н. Трухиной // Плутарх. Исида и Осирис. — Киев: УЦИММ-пресс, 1996. — С. 5—70.
Плутарх. Об Исиде и Осирисе // Плутарх. Исида и Осирис. — М.: Эксмо. 2006. — С. 9—108.
Творогов О. В. Материалы к истории русских хронографов. [Ч.] 2: Софийский хронограф и «Хроника Иоанна Малалы» // Тр. / Отдела древнерус. лит-ры. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1983. — [Т.] XXXVII. — С. 188—221.
 Феофил Антиохийский, св. К Автолику. Три книги о вере христианской // Сочинения древних христианских апологетов… / Изд. в рус. пер., со введ. и примеч., свящ. [П. А.] Преображенским. — М.: Унив. типогр., 1867.
 Феофил Антиохийский, св. К Автолику. Три книги о вере христианской // Сочинения древних христианских апологетов… / Изд. в рус. пер., со введ. и примеч., свящ. [П. А.] Преображенским. — 2-е изд. — СПб.: И. Л. Тузов, 1895.
 Феофил Антиохийский, св. К Автолику. Три книги о вере христианской // Сочинения древних христианских апологетов. — СПб.: Благовест; Алетейя, 1999. — С. 128—194.
Феофил Антиохийский. Книги к Автолику. Кн. III, 20—21: (Об ошибках Манефона) / Пер. П. Преображенского // Египтологический изборник.
Хрипков В. Ф. «Хроника Иоанна Малалы» в составе Тихонравовского хронографа // Тр. / Отдела древнерус. лит-ры. — СПб.: Наука, СПб. отд-ние, 1992. — [Т.] XLV. — С. 333—350.
 Эккехард из Ауры. Всеобщая хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова; Под ред. И. А. Настенко. — М.: Рус. панорама, 2018. — 640 с. — (Mediaevalia: Средневековые памятники и источники). — ISBN 978-5-93165-372-3.

Литература 
 Берлев О. Д. Восточные и античные источники по истории Древнего Египта: Антич. авторы // Источниковедение истории Древнего Востока. — М., 1984. — С. 50—54. — Манефон: С. 52—54.
Васильева О. А. Манефон как источник Плутарха // Ломоносов-99: История: Тр. науч. конф. студентов и аспирантов. — М.: МГУ, 1999. — С. 129—132.
Вассоевич А. Л. Арабская версия египетских царских списков Манефона // И земля в ликовании…: Сб. ст. в честь Г. А. Беловой. — M.: ЦЕИ РАН, 2015. — С. 353—359.
Вассоевич А. Л. Струве и «Египетская история» Манефона // Струве В. В. Манефон и его время. — СПб.: Журн. «Нева»; Летн. сад, 2003. — С. 5—54.
 Кацнельсон Л. Цараат: [Лепра, проказа] // Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе… — Т. 15: Трани — Шеиини-Ацерет. — СПб., [1913]. — Стб. 727—740.
 Кузенков П. В. Христианские хронологические системы: История летосчисления в святоотеч. и восточно-христ. традиции. — М.: Рус. изд. центр, 2014. — 992 с., 8 л. ил.
 Кузьмин К. В. XIX династия Египта в «Хронике» Эратосфена Киренского: (Попытка реконструкции) // Aegyptiaca Rossica. — М., 2015. — Вып. 3. — С. 97—104.
Ладынин И. А. Античная традиция о царе Амасисе и ее египетские литературные прототипы // Античный мир и археология. — Саратов, 2009. — Т. 13. — С. 357—372. — Манефон: С. 357, 358—359, 361, 366.
 Ладынин И. А. Внутренние рубежи первого цикла египетской истории в произведении Манефона и других свидетельствах историко-литературной традиции // Древность: Ист. знание и специфика источника. — Вып. IV. Материалы междунар. науч. конф. ... — М.: ИВ РАН, 2009. — С. 72—73.
 Ладынин И. А. Две версии Исхода в традиции Манефона Севеннитского (Manetho, ed. W. G. Waddell, fgg. 51 — 53 a-b) // «Хранящий большое время»: Сб. науч. тр. к пятидесятилет. А. А. Немировского. — М., 2018. — С. 96—113.
 Ладынин И. А. Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского/ // Вестн. / Киев. нац. ун-та. — 2012. — 110. — С. 39—41.
 Ладынин И. А. Легенда о царе Аменофисе (Manetho, Ed. W. G. Waddel, Frg. 54, Chaeremon, FgrHist. 618. F. 1) и финал Второго томоса труда Манефона // Петербургские египтологические чтения '2007—2008: Памяти О. Д. Берлева: К 75-летию со дня рожд.: Докл. — СПб., 2007. — С. 164—180.
 Ладынин И. А., Немировский А. А. Манефон и его труд в новом монографическом исследовании: J. Dillery. Clio’s Other Sons. Berossus and Manetho. A Discussion of th First Written Histories of Babylon and Egypt. Ann Arbor, 2015: [Рец.] // Вестн. древ. истории. — 2018. — № 4. — С. 1032—1052.
 Ладынин И. А. Манефон Севеннитский: Некот. детали биогр. и тенденции творч-ва // Вестн. / Лит. ин-та. — 2015. — № 1. — С. 105—107.
 Ладынин И. А., Немировский А. А. Принципы контаминации исторических сообщений в сведениях Манефона о военно-политической истории Египта II тыс. до н. э. // Древность: Ист. знание и специфика источника. — Вып. IV. Материалы междунар. науч. конф. ... — М.: ИВ РАН, 2009. — C. 66—68.
 Ладынин И. А., Немировский А. А. J. von Beckerath. Chronologie des pharaonischen Ägypten: Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. Mainz, 1997: [Рец.] // Вестн. древ. истории. — 1998. — № 2. — С. 216—227.
 Ладынин И. А. «Снова правит Египет!»: Начало эллинист. времени в концепциях и конструктах позднеегип. историографии и пропаганды. — СПб.: Изд-во РХГА, 2017. — 332 с.
 Ладынин И. А. Труд Манефона Севеннитского и история Египта I тыс. до н. э. в исследованиях В. В. Струве // Вестн. / Ун-т Дм. Пожарского. — 2016. — 2 (4). — С. 73—104.
 Ладынин И. А. Циклы египетской истории и три томоса труда Манефона Севеннитского (I) // Вестн. древ. истории. — 2015. — № 4. — С. 8—21.
 Ладынин И. А. Циклы египетской истории и три томоса труда Манефона Севеннитского (II) // Вестн. древ. истории. — 2016. — № 2. — С. 315—340.
 Манефон / 2. [С ред. Ф. Ф. Зелинского] // Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе… — Т. 10: Ладенбург — Миддот. — СПб., [1911]. — Стб. 595.
 Немировский А. А. «Амосис, он же Тетмосис»: Фараон — изгонитель гиксосов у Манефона // Aegyptiaca Rossica. — М., 2014. — Вып. 5. — С. 173—196, 386—387 (агл. рез.).
 Немировский А. А. «Властители чужеземных стран», «властители-пастухи» или «властители-шасу»? Ещё раз о егип. выражении, стоявшем за транскрипцией ὑκσώς // Петербургские египтологические чтения '2011—2012: Памяти Е. С. Богословского: К 70-лет. со дня рожд.: Докл. — СПб., 2013. — С. 153—166.
 Немировский А. А. К вопросу о построении царского списка Манефона: Представление параллельно правивших царск. домов в его династич. перечне // Aegyptiaca Rossica. — М.: РФСОН, 2014. — Вып. 2. — С. 273—290.
 Немировский А. А. «Пастухи и фиванцы»: Выделение и продолжительность династий гиксос. времени (XV—XVII) в труде Манефона. — М.: ИВИ РАН; Буки-веди, 2019. — 313 c. — ISBN 978-5-4465-2525-6
 Немировский А. А. Примиряться ли постфактум: Представление некоторых царск. домов чужеземцев-завоевателей в династич. списке Манефона // Studia historica. — М., 2015. — Вып. XIV. — С. 3—23.
Сафронов А. В. Реминисценции о смуте конца XIX династии у Манефона // Способы, направления и уровни реконструкции культурно-исторической реальности. — Вып. VII: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти Э. А. Грантовского и Д. С. Раевского, 30 нояб. — 1 дек. 2015 г. — М.: ИВ РАН, 2016.
 Струве В. В. Манефон и его время. — СПб.: Нева; Летн. сад, 2003. — 480 с. — (Александр. б-ка. Сер.: «Египет»).
Томсинов В. А. Государство и право Древнего Египта.  — М.: Зерцало-М, 2011. — 512 с. — Гл. 2. § 1: «Египтиака (Αίγυπτιακά)» Манефона Севеннитского и её значение для разработки истории древнеегип. гос-ва: С. 22—27; и др.
Томсинов В. А. Краткая история египтологии. — М., 2004. — 320 с. — Гл. 1. § 2: «Египтиака (Αίγυπτιακά)» Манефона Севеннитского: С. 30—32; и др.
Тураев Б. А. Манетон // Энциклопедический словарь. — Т. XVIIIa: Малолетство — Мейшагола. — СПб.: Изд. Брокгауз, Ефрон, 1896. — С. 536.
Ancient Egyptian Chronology / Ed. by Erik Hornung, Rolf Krauss, and David A. Warburton. — Leiden; Boston Brill, 2006. — Manetho: P. 517 (general index).
Beckerath J., von. Chronologie des Pharaonischen Ägypten: Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. / Jürgen von Beckerath. — Mainz: Verlag Ph. von Zabern, 1997. — XX, 244 S. — (Münchner Ägyptologische Studien; Bd. 46).
Böckh A. Manetho und die Hundssternperiode, ein beitrag zur geschichte der pharaonen / Von August Böckh. — Berlin, 1846. — 396 S.
Dillery J. Clio’s Other Sons: Berossus and Manetho: A Discussion of th First Written Histories of Babylon and Egypt. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015. — xxxviii, 494 p.
Dillery J. The First Egyptian Narrative History: Manetho and Greek Historiography / John Dillery // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. — 1999. — Bd. 127. — S. 93—116.
Dillery J. Manetho  // Romance between Greece and the East / John Dillery; Ed. T. Whitmarsh, S. Thomson. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — P. 38—59.
Helck W. Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen Königslisten / Wolfgang Helck. — Berlin: Akademie-Verlag, 1956. — 91 s. — (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Aegyptens; Bd. XVIII).
Hornung C. Manethon  // Reallexikon für Antike und Christentum. — Stuttgart: A. Hiersemann, 2010. — Bd. XXIV, lieferung 186. — Sp. 1—6.
 Laqueur R. Manethon 1 / Laqueur // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: Neue Bearb. — Bd. XIV, hbd. 1: Lysimachos — Mantike. Stuttgart, 1928. — Sp. 1060—1101.
Lepsius C. R. Königsbuch der alten Ägypter / C. Richard Lepsius. — Abt. 1: Text und Dynastieentafeln; Abt. 2: Die Hieroglyphischen tafeln. — Berlin, 1858.
 Palmer W. Egyptian chronicles: With a harmony of sacred and Egyptian chronology, and an appendix on Babylonian and Assyrian antiquities / William Palmer. — London, 1861. — Vol. I.
 Palmer W. Egyptian chronicles: With a harmony of sacred and Egyptian chronology, and an appendix on Babylonian and Assyrian antiquities / William Palmer. — London, 1861. — Vol. II.
 Schmitz L. Manetho / L. S. // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. — Vol. II: [Earinus — Nyx] / Ed. W. Smith ll.d. — Boston: Little, Brown and co, 1870. — P. 915—916.
 Thissen H.-J. Manetho / H.-J. Th. // Lexikon der Ägyptologie. — Bd. III: Horhekenu — Megeb. — Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1980. — Sp. 1180—1181.
 Unger G. F. Die Chronologie des Manetho / Georg Friedrich. Unger. — Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1867. — VIII, 360 S.

Ссылки
 Манефон — энциклопедическая статья с сайта «Древний Египет».

Древнегреческие историки
Историки III века до н. э.
Учёные Древнего Египта
Древнеегипетские жрецы
Персоналии:Культура Египта эпохи Птолемеев
Египтологи Египта
Античный антисемитизм